Чемпионат мира по петанку (, ) — международные соревнования по петанку уровня национальных сборных. Организатор — Международная федерация петанка ().

Чемпионаты мира проводятся раз в 2 года среди мужчин начиная с 1959 года, среди женщин — с 1988 года, среди юниоров — с 1987 года. В настоящее время чемпионаты мира среди мужчин проводятся в чётные годы, среди женщин и юниоров — в нечётные.

Проводятся чемпионаты среди следующих категорий:
 триплеты (, , состав команды 3 человека): среди мужчин, женщин, юниоров;
 дуплеты (, , состав команды 2 человека): среди мужчин, женщин, смешанных дуплетов ();
 тет-а-теты, теты, синглы (, , состав команды 1 человек): среди мужчин, женщин, юниоров;
 тиры (, , на точность броска, состав команды 1 человек): среди мужчин, женщин, юниоров.

Годы, места проведения и призёры

Мужчины

Триплеты

Дуплеты

Теты (тет-а-теты, синглы)

Тиры

Женщины

Смешанные дуплеты

Юниоры

Примечания 

Петанк
Петанк
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1959 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1987 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1988 года